Anne Georget (1962-), réalisatrice et journaliste française ;
 Benoît Georget (1970-2012), basketteur français ;
 Émile Georget (1881-1960), cycliste français ;
 Étienne-Jean Georget (1795-1828), psychiatre français ;
 Jean Georget, universitaire français du , procureur de la Nation de France ;
 Jean Georget (1763-1823), peintre français ;
 Léon Georget (1879-1949), cycliste français ;
 Philippe Georget (1963-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Pierre Georget (1917-1964), cycliste français ;
 Pierre-Olivier Georget (1965-), joueur français de Scrabble.